В данном списке представлены самые результативные бомбардиры Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов. В основу взяты данные из источника (worldfootball.net). Всего в списке на данный момент представлены сведения о лучших бомбардирах 127 стран. По Европе представлены лучшие бомбардиры 56 стран (включая СССР, Югославию и Чехословакию), по Южной Америке — 10, по Северной и Центральной Америке — 12, Африки — 38, Азии — 8, Австралии, и Новой Зеландии.

по состоянию на 25 ноября 2020 года

Австралия

Австрия

Азербайджан

Албания

Алжир

Англия

Ангола

Андорра

Аргентина

Армения

Барбадос

Белоруссия

Бельгия

Бенин

Болгария

Боливия

Босния и Герцеговина

Бразилия

Буркина-Фасо

Венгрия

Венесуэла

Габон

Гаити

Гамбия

Гана

Гваделупа

Гвинея

Гвинея-Бисау

Германия

Гибралтар

Гондурас

Греция

Грузия

Дания

Доминиканская Республика

ДР Конго

Египет

Замбия

Зимбабве

Израиль

Ирак

Иран

Ирландия

Исландия

Испания

Италия

Кабо-Верде

Казахстан

Камерун

Канада

Кения

Кипр

Киргизия

Колумбия

Коморы

Конго

Косово

Коста-Рика

Кот-д'Ивуар

Кюрасао

Латвия

Либерия

Литва

Люксембург

Мадагаскар

Македония

Мали

Мальта

Марокко

Мартиника

Мексика

Мозамбик

Молдавия

Нигер

Нигерия

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Парагвай

Перу

Польша

Португалия

Россия

Руанда

Румыния

Сан-Марино

Северная Ирландия

Сенегал

Сербия

Словакия

Словения

СССР

США

Сьерра-Леоне

Таджикистан

Танзания

Того

Тринидад и Тобаго

Тунис

Туркмения

Турция

Узбекистан

Украина

Уругвай

Уэльс

Фарерские острова

Финляндия

Франция

Хорватия

ЦАР

Чад

Черногория

Чехословакия/Чехия

Чили

Швейцария

Швеция

Шотландия

Эквадор

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Эстония

Эфиопия

ЮАР

Югославия

Южная Корея

Ямайка

Япония

Ссылки 

Лига чемпионов УЕФА
Списки футболистов